

Musica
 Stuck on You – canzone/singolo di Elvis Presley del 1960
 Stuck on You – canzone/singolo di Lionel Richie del 1983
 Stuck on You – canzone/singolo di Yuna Ito del 2006
 Stuck on You – album di Bobby Caldwell

Cinema
 Stuck on You! – film del 1982
 Fratelli per la pelle (Stuck on You) – film del 2003

Televisione
 Incollata a te (Stuck on You) – episodio della seconda stagione di CSI: NY